«A970» — автодорога в Шотландии, пересекает с севера на юг остров Мейнленд в архипелаге Шетландских островов.

С севера на юг:
 Норт-Ро
 «B9079» в Оллаберри
 шестикилометровое ответвление в Хиллсуик
 Брэй
 Хиллсайд, «A968»
 «A971»
 Винсгарт
 пятикилометровое ответвление в Скалловей
 Леруик
 «B9073» в Скалловей
 Куарфф
 Сэндуик
 Ливенуик
 Боддам
 Тоаб
 аэропорт Самборо
 Гратнесс

Мейнленд (Шетландские острова)
Транспорт в Шотландии
Шетландские острова